Heterixalus är ett släkte av groddjur. Heterixalus ingår i familjen gräsgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsgrodor
Heterixalus